Demanuele est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  Pullu Demanuele (1929–2007), joueur de football maltais ; 
  Silvio Demanuele (né en 1961), joueur de football maltais.

Notes et références 

Patronyme maltais